Deze lijst geeft een overzicht van het aantal seizoenen dat verschillende Belgische voetbalclubs in hun geschiedenis speelden in Derde afdeling (voorheen Derde klasse amateurs) sinds 2016.

Eeuwige ranglijst
De clubs in het vet spelen in 2022/23 in Derde afdeling.

Voetbal in België
Belgische voetbalcompetitie